Гришечкин — фамилия.

Известные носители 
 Гришечкин, Александр Викторович (Грин; род. 1968) — российский певец и актёр.
 Гришечкин Владимир Владимирович (род. 1965) — начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России с 2021 г., вице-адмирал.
 Гришечкин, Вячеслав Германович (род. 1962) — советский и российский актёр.